Le mot Salar peut avoir plusieurs sens :
 Salar, un groupe ethnique chinois ;
 salar, leur langue turque.
 Salar, une ville d'Espagne.
 Salar, lac superficiel dont les sédiments sont essentiellement constitués par des sels (chlorures, sulfates, nitrates, borates). L'un des plus connus est le salar d'Uyuni, situé en Bolivie.
 Salar, court métrage bolivien de 2011.
En langue kurde, Salar signifie le guide. C'est un prénom très répondu chez les kurdes d'Irak et d'Iran.